Spojení písmen D a J může mít různé významy:

DJ 
 Diskžokej
 DJ – kód ISO 3166-2 pro Džibutsko
 SPZ chorvatského města Đakovo
 Dialogické jednání – psychosomatická metoda na pomezí divadla a terapie, jejímž autorem je Ivan Vyskočil

.dj 
 .dj – internetová doména nejvyššího řádu pro Džibutsko

Externí odkazy